Kdo seje vítr může být:
 Kdo seje vítr (divadelní hra) – divadelní hra z roku 1955
 Kdo seje vítr (film, 1960) – americký film z roku 1960
 Kdo seje vítr (film, 1988) – americký film z roku 1988
 Kdo seje vítr (film, 1999) – americký film z roku 1999
 Kdo seje vítr (film, 2011) – francouzský film z roku 2011